Noodtiella är ett släkte av kräftdjur. Noodtiella ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Noodtiella